В мужском турнире по футболу на летних Азиатских играх 2014 принимали участие 29 команд. Соревнования начались 14 сентября и проходили в 4 городах Республики Корея: Инчхоне, Ансане, Кояне и Хвасоне. В финале 2 октября со счётом 1:0 в дополнительное время победу над сборной КНДР одержали футболисты сборной Республики Корея.

Составы 

В турнире имели право принимать участие спортсмены, родившиеся после 1 января 1991 года.

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Плей-офф

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
6 мячей
  Фердинанд Синага
5 мячей
  Мусаси Судзуки
  Чон Иль Гван
  Адисак Крайсорн
  Вохид Шодиев
4 мяча
  Хумам Тарик
  Юнис Махмуд
  Саид аль-Катири

См. также 
 Футбол на летних Азиатских играх 2014 (женщины)

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте

Футбол в Азии в 2014 году
Футбол на Азиатских играх
Соревнования на летних Азиатских играх 2014